Ary van Leeuwen – flautista olandese 
 Hans van Leeuwen – ex giocatore di calcio a 5 olandese
 Thijs van Leeuwen – calciatore olandese, centrocampista
 Tonny van Leeuwen – calciatore olandese, portiere
 Troy Van Leeuwen – polistrumentista, compositore e produttore discografico statunitense